Vattungen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vattungen, Karleby, Österbotten, 
 Vattungen, Sastmola, Satakunta,

Sverige 

 Vattungen, Norrbotten, Luleå kommun,

Se även
Vattungarna
Stora Vattungen
Vattungsgrundet